Marc Licini Cras Dives (en llatí Marcus Licinius Crassus Dives) va ser el fil gran del triumvir Marc Licini Cras Dives i de Tertúl·lia. Formava part de la gens Licínia, una antiga família d'origen plebeu.

Per la seva gran semblança amb el senador Axi (Axius) es donava per fet que la seva mare havia estat infidel al marit. Va ocupar el lloc del seu germà Publi Licini com a qüestor de Juli Cèsar a la Gàl·lia i en esclatar la Segona guerra civil romana l'any 49 aC va ser prefecte a la Gàl·lia Cisalpina. Es pensa que la seva muller es deia Cecília o Metela, ja que apareix en una inscripció com esposa de M. Crassus, que no pot ser el triumvir.

Referències 

Qüestors
Governadors romans de la Gàl·lia Cisalpina
Prefectes romans
Gens Licínia
Militars romans de la Guerra de les Gàl·lies